76 mm/62 M.M.I. — 76,2-миллиметровая корабельная универсальная установка, разработанная и производившаяся в Италии компанией OTO Melara. Состоит на вооружении ВМС Италии. Её усовершенствованным вариантом стала артустановка 76 mm/62 Compact.

Ссылки 
76 mm/62 MMI

Универсальная артиллерия
Корабельная артиллерия среднего калибра
Корабельная артиллерия Италии
Артиллерия калибра 76 мм
Военная продукция Oto Melara